Casson peut faire référence à :

Toponyme 

 Casson, commune de l'Ouest de la France, située dans le département de la Loire-Atlantique.

Patronyme 

 Andrew Casson (1943-) mathématicien britannique ;
 Alfred Joseph Casson (1898-1992), artiste peintre canadien ;
 Elizabeth Casson (1881-1954), médecin britannique, pionnière de l'ergothérapie au Royaume-Uni ;
 Felice Casson (1953-), juge et homme politique italien ;
 François Boux de Casson (1908-1981), homme politique français ;
 François Dollier de Casson (1636-1701), ecclésiastique, militaire, explorateur, ingénieur français ;
 Mel Casson (1920-2008), illustrateur et auteur de bande dessinée américain ;
 Rick Casson (1948-), homme politique canadien ;
 Stanley Casson (1889-1944), archéologue britannique.